Ру́ні () — прізвище ірландського походження.

Відомі носії:

 Адам Руні (;  1988) — ірландський футболіст, нападник.
 Вейн Руні (;  1985) — англійській футболіст, нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії, старший брат Джона Руні.
 Джиммі Руні (;  1945) — австралійський футболіст шотландського походження, півзахисник.
 Джон Руні (;  1990) — англійський футболіст, півзахисник «Орландо Сіті», молодший брат Вейна Руні.
 Енді Руні (; 1919—2011) — американський журналіст.
 Міккі Руні (, справжнє ім'я Джозеф Юл молодший ; 1920—2014) — американський актор.
 Наталі Руні (;  1988) — новозеландська спортсменка, стрілець, олімпійська медалістка (2016).
 Саллі Руні (а;  1991) — ірландська письменниця та сценаристка.
 Том Руні (;  1970) — американський політик-республіканець.
 Френсіс Руні (;  1953) — посол США у Ватикані з 2005 по 2008.
 Шон Руні (;  1982) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).